Agricola je příjmení latinského původu s významem zemědělec. Několik osobností, jejichž původní jméno mělo tentýž význam, používalo příjmení Agricola v latinizované formě svého jména.

Mezi nejznámější nositele patří:

 Gnaeus Iulius Agricola (40–93), římský vojevůdce a Tacitův zeť
 Rudolphus Agricola (1444–1485), vlastním jménem Roelof Huysman, holandský spisovatel a učenec
 Martin Agricola (1486–1556), německý hudební skladatel
 Georgius Agricola (1494–1555), vlastním jménem Georg Bauer, německý mineralog
 Johannes Agricola (1494–1566), vlastním jménem Schneider či Schnitter, německý reformátor
 Mikael Agricola (1510–1557), finský teolog a básník
 Adam Christian Agricola (1593–1645), evangelický kazatel původem z Těšína

Další významy 
 Agricola (desková hra) – moderní desková hra z roku 2007 od Uwe Rosenberga
 Agricola (planetka) – asteroid hlavního pásu s katalogovým číslem 3212
 Aquacentrum Agricola – lázeňská budova v Jáchymově

Externí odkazy